Csicsery-Rónay István (1885–1978) katonatiszt, országgyűlési képviselő
Csicsery-Rónay István (1917–2011) író, könyvkiadó, kisgazda politikus